Remouchamps bezeichnet: 

 einen Stadtteil der belgischen Gemeinde Aywaille
 die Höhle von Remouchamps.